Arsénite de cuivre est un composé chimique qui peut désigner :
 hydrogénoarsénite de cuivre(II)
 métaarsénite de cuivre(II)
 arsénite de cuivre(II)
 métaarsénite de cuivre(I)

Composé du cuivre
Arsénite